Der Budapest Grand Prix 2006 war ein Tennis-Sandplatzturnier für Frauen in Budapest. Es war als Turnier der Tier-IV-Kategorie Teil der WTA Tour 2006. Das Turnier fand vom 24. bis 30. Juli 2006 statt.

Im Einzel gewann Anna Smaschnowa gegen Lourdes Domínguez Lino mit 6:1 und 6:3. Im Doppel gewann die Paarung Janette Husárová / Michaëlla Krajicek mit 4:6, 6:4 und 6:4 gegen Lucie Hradecká / Renata Voráčová.

Qualifikation

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2006
Tennisturnier in Budapest